Tempel der drei Grazien steht für
 Tempel der drei Grazien (Pawlowsk)
 Tempel der drei Grazien (Břeclav)